Czerwony Ratusz w Berlinie
 Czerwony Ratusz w Szczecinie